est une expression anglo-saxonne signifiant « Qui aimes-tu ? ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de  sorti en 2008.

Musique

Album 

 , album de  ;

Chanson 

 , chanson de Deborah Cox ;
 , chanson de Chicago ;
 , chanson de Bernard Wright ;
 Who Do You Love?, chanson de Bo Diddley ;
 , chanson d'YG ;
 , chanson de Ryan O'Shaughnessy ;
 , chanson de |Whitney Houston.